Ламар може да се отнася за:
 Ламар (1898-1974), български писател

 Градове в САЩ
 Ламар (Арканзас)
 Ламар (Колорадо)
 Ламар (Мисури)